

Geografia

Niemcy 
 Mellingen – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Weimarer Land
 Mellingen – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Weimarer Land

Szwajcaria 
 Mellingen – gmina w kantonie Argowia, w okręgu Baden

Inne 
 Mellingen – ród